Альзенц:

 Альзенц (нем. Alsenz) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Альзенц (нем. Alsenz) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.